Alfonso Navarro puede referirse a:
 Alfonso Navarro Oviedo, sacerdote salvadoreño asesinado en 1977. 
 Alfonso Navarro Perona
 Alfonso Navarro Urbina''', jinete chileno de rodeo.